Per muto si può intendere

Persona affetta da mutismo
Cinema muto
MUTO (personaggio)
Muto – 'Ndrina di Cetraro

Pagine correlate 
Mutō